Longpré puede referirse a:

Toponimia 

 Longpré-les-Corps-Saints, una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme.
 Longpré-le-Sec, una población y comuna francesa , en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube.
 Saint-Amand-Longpré,  una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Loir y Cher.